Olevano ist der Name folgender Orte in Italien

 Olevano di Lomellina in der Provinz Pavia
 Olevano Romano in der Provinz Rom
Olevano sul Tusciano in der Provinz Salerno